Siarkowiec – wieś w województwie mazowieckim
 Siarkowiec – osiedle Tarnobrzega
 Siarkowiec- statek
 Siarkowiec - określenie kibica klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg